A Bel Ami jelentheti a következőket:

 Szépfiú (Bel Ami), Guy de Maupassant regénye
 Bel Ami, Maupassant regényén alapuló film (1939)
 Bel Ami – A szépfiú, Maupassant regényén alapuló film (2012)
 Pretty Man (Bel Ami), dél-koreai sorozat (2013)
 Bel Ami, filmstúdió